Il doppio dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ernests Gulbis e Rainer Schüttler hanno vinto in finale 7–5, 7–6(3), contro Pablo Cuevas e Marcel Granollers.

Teste di serie

  Scott Lipsky /  David Martin (primo turno)
  Eric Butorac /  Ashley Fisher (primo turno)

  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (finale)
  Harel Levy /  Jim Thomas (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

U.S. Men's Clay Court Championships 2008
ATP Tour 2008